The Flintstones (televisieserie), een tekenfilmserie uit de jaren 1960
De Flintstones (blad), een stripblad uit de jaren 1960
The Flintstones (film), een op de serie gebaseerde film uit 1994
The Flintstones (computerspel), een computerspel van het genre actiespel